
Фо́рма ( «внешний вид») может означать:
 Форма предмета — взаимное расположение границ (контуров) предмета, объекта, а также взаимное расположение точек линии.
 Форма (философия) — понятие философии, определяемое соотносительно к понятиям содержания и материи.
 Форма (рассказ) — рассказ Роберта Шекли, опубликованный в 1953 году в журнале Galaxy Science Fiction.
 Форма (печать) — поверхность, на которой формируются печатающие элементы и которая служит для переноса изображения на бумагу или другой материал.
 Форма для выпечки — посуда для выпекания хлебобулочных, кондитерских изделий и других блюд с использованием духового шкафа или печи.
 Форма одежды (Униформа) — одинаковая по стилю, покрою, цвету и ткани служебная или рабочая одежда для создания единого облика в общественности:
 Военная форма
 Школьная форма

В биологии и медицине 
 Форма (биология) — инфравидовой ранг.
 Форма (анатомия) — характеристика сформированности и полноты мышц, а также баланс между мышцами и костяком.
 Лекарственная форма — придаваемое лекарственному средству или лекарственному растительному сырью удобное для применения состояние, при котором достигается необходимый лечебный эффект.

В искусстве 
 Литературные формы
 Музыкальная форма — композиционная схема, принцип построения и следования музыкального материала.
 Сонатная форма
 Вариационная форма

В языкознании 
 Грамматическая форма
 Формы обращения

В математике 
 Дифференциальная форма
 Квадратичная форма
 Линейная форма
 Форма кривизны

В программировании 
 Форма — раздел HTML-документа, позволяющий пользователю вводить информацию для последующей обработки сайтом.

Прочее 
 Социальная форма
 Простая форма (кристаллография)
 Форма государственного правления

См. также 
 Формат — размер; определённая структура; способ построения и подачи, форма проведения чего-либо.